Аббревиатура, принимает значения:

 Демократическая прогрессивная партия
 Двусторонняя печатная плата
 Диспетчерский пункт "Подхода" (см. Авиадиспетчер)